Михаи́л Нико́ленко:
 Николенко, Михаил Герасимович (1830—1886) — русский педагог, действительный статский советник.
 Николенко, Михаил Михайлович (1853—1892) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.